Luksemburg:
 Lenningen – miejscowość

Niemcy:
 Lenningen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Lenningen – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen